Die Perkutane Ethanol-Injektionstherapie wird angewendet bei

 Leberzellkarzinomen, siehe Perkutane Ethanol-Injektionstherapie (Leber)
 heißen Schilddrüsenknoten, siehe Perkutane Ethanol-Injektionstherapie (Schilddrüse)